Scorodosma arabica är en flockblommig växtart som beskrevs av Josef Velenovský. Scorodosma arabica ingår i släktet Scorodosma och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
arabica